Ноусиайнен () — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Ноусиайнен, Вилле (род. 1983) — финский лыжник, призёр чемпионата мира.
  (род. 1973) — финский писатель.
 Ноусиайнен, Микко (род. 1975) — финский актёр театра и кино.
 Ноусиайнен, Мона-Лийса (1983—2019) — финская лыжница.

Топоним 
 Ноусиайнен — община (административная единица) в провинции Исконная Финляндия, губерния Западная Финляндия.